Arabia Saudyjska:
 Hakl – miasto

Osoby:
 Fritz Hakl – austriacki aktor
 Karin Hakl – austriacka polityk

Zobacz też:
 Hackel
 Hackl
 Hakel